Cette liste de la faune française regroupe les espèces de Charadriiformes peuplant la France métropolitaine (Corse comprise).

 thumb | right | Cartographie de la France métropolitaine.

Charadriiformes est un ordre d'oiseaux comprenant 20 familles à travers le monde.

Voici les différentes catégories utilisés par la liste rouge de l'UICN mondial :

Et ceci sont les catégories présentes dans la liste rouge de l'UICN France :

Il peut contenir dans cette liste des espèces étant non reconnues par l'UICN France (faute de données par exemple).

Il n'existe pas de Charadriiformes endémiques en France.

Ordre : Charadriiformes

Famille : Charadriidae

Famille : Haematopodidae

Famille : Recurvirostridae

Famille : Burhinidae

Famille : Alcidae

Famille : Glareolidae

Famille : Laridae

Famille : Stercorariidae

Famille : Sternidae

Famille : Scolopacidae

Famille : Turnicidae

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 

 Dubois P.J., Le Maréchal P., Olioso G., Yésou P., 1998. Inventaire des oiseaux de France, Nathan, Paris. 
 Liste des espèces d'oiseaux de France, classification de Sibley & Moore, 1996
 Liste des espèces d'oiseaux de France, classification CINFO, 1993
 Liste des oiseaux de France A-G et H-Z
 Observations d'oiseaux rares en France sur Oiseaux-nature.com
 INPN - Listes et livres rouges 
 Les oiseaux allochtones en France 
 http://www.bibliographie-ornithologie-francaise.fr/biblio_ornitho.php?page=especes

Articles connexes 

 Faune de France
 Liste des espèces d'oiseaux de France
 Charadriiformes
 Oiseau
 France

France, Charadriiformes
Charadriiformes